Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Dakota () :
Comté de Dakota, situé dans l'État du Minnesota ;
Comté de Dakota, situé dans l'État du Nebraska.